Gentan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gentan, Baki, by, Jawa Tengah, 
 Gentan, Bendosari, by, Jawa Tengah, 
 Gentan, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Gentan, Temanggung, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar